Antoine Pélissié de la Mirandole est un homme politique français né le  à Rouffiac (Lot) et décédé le  à Paris.

Biographie 
Propriétaire, maire de Mirandol-Bourgnounac, il est député du Lot de 1837 à 1842 et de 1846 à 1848, siégeant au centre gauche, puis se rapprochant de l'opposition libérale.

Sources 
 
 

Député du Lot
Député de la Monarchie de Juillet
Maire du Lot
Naissance en août 1786
Naissance dans le Lot
Décès en septembre 1850
Décès à Paris
Décès à 64 ans